Монне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Монне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн